Нарзикулов — фамилия; имеет женскую форму Нарзикулова.
 Нарзикулов, Жасур Мелиевич (род. 1984) — узбекский и казахстанский футболист, вратарь.
 Нарзикулов, Мухаммедкул Нарзикулович (1914—1986) — советский, таджикский и узбекский преподаватель и энтомолог.
 Нарзикулов, Рустам Ибадуллаевич (род. 1965) — российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России» (1998), генеральный директор «Независимой газеты» (2001—2007). Примечания